światło – fala elektromagnetyczna
 światło widzialne
 potoczna nazwa oświetlenia, np.
 oświetlenie sztuczne
 światło zastane

Inne znaczenia 
 potoczne określenie źródła światła, np.:
 światło stop

W poligrafii 
światło – wolna przestrzeń wśród tekstu i grafiki

W muzyce 
Światło – album Natalii Kukulskiej z 1996 roku

Osoby 
Józef Światło

Pismo 
 Światło – miesięcznik poświęcony fotografii i wiadomościom z nią związanym wydawany w Warszawie od 1898 r.
 Światło – czasopismo, organ Polskiej Partii Socjalistycznej
 Światło – pismo wydawane w latach w 1946–1959 w Paryżu przez Zygmunta Zarembę